Cherrytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherrytown (Maryland)
 Cherrytown (New York)
 Cherrytown (Pennsylvania)